Noel Purcell ist der Name folgender Personen:

* Noel Purcell (Wasserballspieler) (1899–1962), irischer Wasserballspieler
 Noel Purcell (Schauspieler) (1900–1985), irischer Schauspieler